Dede Kosawa is een visser uit Indonesië die in 2007 bekendheid verwierf vanwege de huidziekte waaraan hij lijdt.
 Heisaku Kosawa is een Japanse psychoanalist.